Mæhlum ist der Familienname folgender Personen:

 Brit Mæhlum (* 1957), norwegische Linguistin
 Odd Mæhlum (1921–2011), norwegischer Speerwerfer